Jasnosłyszenie – третій альбом Анни Марії Йопек, виданий 1999 року.

Список треків 
 Timbuktu
 Księżyc jest niemym posłańcem
 Ślad po Tobie
 Uznaj mnie za zaginioną
 Dina Delusi
 Kołysanna
 Ja wysiadam
 Smutny bóg
 Tata
 Kiedy będziesz duży
 Jedyna, Ostatnia, Pierwsza
 Uciekaj, uciekaj
 Timbuktu (Repryza)

Примітки 

Музичні альбоми 1999
Джазові альбоми